Гран-при Монреаля () — ежегодная однодневная велогонка, проходящая по улицам одноимённого города.

История 
Как и Гран-при Квебека, проходящий за 2 дня до неё, монреальская гонка была впервые организована в рамках UCI ProTour 2010, чтобы расширить географию соревнований за счёт Северной Америки. Первая гонка прошла 12 сентября 2010 года, её победителем стал нидерландец Роберт Гесинк. Гонка состояла из 16 кругов по 12,1 километра. Через год тот же маршрут был пройден на один раз больше, победу одержал португалец Руй Кошта.

Характеристика трассы 
Гран-при Монреаля не похож на многие однодневные соревнования, со «старт-финишем» в одной точке и кольцевым маршрутом. Гонщики преодолевают  17 кругов протяжённостью 12,1 км. На каждый круге требуется совершить три подъёма на склоны вокруг Мон-Руаяль: 
 Côte Camilien-Houde — 1800 м протяжённость и 8% средний градиент
 Côte de la Polytechnique — 780 м протяжённость и 6% средний градиент
 с участком 200 м на котором градиент 11%
 Avenue du Parc — 560 м протяжённость и 4% средний градиент

Финиш расположен на вершине в гору на Авеню дю Парк.

Общий набор высоты за гонку составляет 3893 м, что аналогично горному этапу на Тур де Франс, хотя и на более низкой высоте.

Призёры

Генеральная классификация

Вторичные классификации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Канаде
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2010 года